Зигисмунд Сирмайс (, ) — латвийский легкоатлет-копьеметатель. Чемпион Европы 2016 года, дважды мировой рекордсмен среди юниоров. Чемпион Европы по легкой атлетике среди юниоров (U-20) 2011 года (Таллин). Тренер — Валентина Эйдука. Занимает 5-е место среди всех копьеметателей Латвии. На чемпионате Европы 2012 года (Хельсинки) занял 23-е место с результатом 72,42 м.

Примечания

Ссылки 
 Латвийский копьеметатель — чемпион Европы среди 20-летних
 Официальный сайт
 Профиль ИААФ
 Sirmais: «Latvijas rekords? To pēc Londonas…»

Метатели копья Латвии
Легкоатлеты на летних Олимпийских играх 2012 года
Легкоатлеты на летних Олимпийских играх 2016 года
Чемпионы Европы по лёгкой атлетике